Wilkasy puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Wilkasy, condado de Giżycko, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Wilkasy, condado de Gołdap, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Wilkasy, condado de Olecko, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).